St. Patrick's Day – kompilacyjny album piosenkarza Binga Crosby'ego wydany w 1947 roku przez Decca Records. Zawierał utwór Too-Ra-Loo-Ra-Loo-Ral, który został wydany wcześniej na albumie Selections from Going My Way z 1945 roku.

Na albumie znalazły się jeszcze utwory takie jak: „McNamara's Band”, „Dear Old Donegal” czy „Where the River Shannon Flows”.

Lista utworów 
Utwory znalazły się na 5-płytowym, 78-obrotowym zestawie, Decca Album No. A-495.

płyta 1

płyta 2

płyta 3

płyta 4

płyta 5

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Binga Crosby’ego
Albumy muzyczne wydane w roku 1947
Albumy Decca Records